Waterknoop (knoop), een bepaald soort zeemansknoop: 
 Waterknoop, synoniem voor Tasmantoren, een toekomstig bouwwerk in Groningen